Ра́дужне (до 1945 року — Кир-Байлар-Вакиф; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.